Santo Antônio da Platina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Antônio da Platina (ort), Paraná, 
 Santo Antônio da Platina (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar